Лесоучасток — название населённых пунктов в России:

 Лесоучасток — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Лесоучасток — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Лесоучасток — посёлок в Бардымском районе Пермского края.
 Лесоучасток — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Лесоучасток — посёлок в Мамадышском районе Татарстана.
 Лесоучасток — деревня в Увинском районе Удмуртии.